Botànica: Glàndula productora de nèctar d'algunes plantes. Vegeu Nectari
 Història: (Νεκτάριος, mort el 398) Patriarca de Constantinoble. Vegeu Nectari de Constantinoble
 Història: Patriarca de Jerusalem. Vegeu Nectari de Jerusalem (1605-1680)
'''